Die Abkürzung HE4 steht für
 das chemische Element Helium
 den biologischen Tumormarker Human epididymis protein 4

Abkürzung